Kateřina Visconti (1361, Milán – 17. října 1404, Monza) byla jako druhá manželka prvního milánského vévody Giana Galeazza Viscontiho milánskou vévodkyní a matkou následujících milánských vévodů, Giana Maria a Filipa Maria Viscontiových. Kateřina vládla v letech 1402 až 1404 jako regentka během nezletilosti svého syna, ale kvůli jeho podezření z její údajné velezrady (což mu vnukl její nepřítel kondotiér Facino Cane) byla Kateřina zatčena a uvězněna na zámku Monza, kde byla v roce 1404 pravděpodobně otrávena.

Rodina 
Kateřina se narodila jako jedno ze sedmnácti dětí milánského pána Bernaba Viscontiho a jeho manželky Beatrice Reginy della Scala. Jejími prarodiči byli Stefano Visconti, pán Milána, a Valentina Doria, a vládce Verony Mastino II. della Scala a Taddea da Carrara.

Manželství 
Na počátku roku 1379 se zřejmě začalo jednat o sňatku mezi Kateřinou a anglickým králem Richardem II. Králův rádce, sir Simon Burley, odjel na jednání do Milána, o sňatku však pochyboval. Bernabo také odmítal, upřednostňoval pro dceru jiný svazek. Dne 2. října 1380 se Kateřina provdala za svého bratrance Giana Galeazza Viscontiho, jehož první manželka Izabela Francouzská zemřela v roce 1373 při porodu, zanechavši po sobě jedinou dceru Valentinu, která se v roce 1389 stala manželkou vévody Ludvíka z Valois. Po Izabele Gian Galeazzo zdědil titul hraběte z Vertus v Champagne.

V roce 1385 Gian Galeazzo sesadil Kateřinina otce Bernaba a uvěznil jej na hradě Trezzo, kde byl pak Bernabo údajně na Gianův příkaz otráven.

Kateřina se 11. května 1395 stala milánskou vévodkyní, když byl její manžel jmenován císařem Václavem za 100 000 florinů prvním vévodou. K připomenutí události namaloval Anovelo da Imbonate misál, kde v popředí klečí postavy Kateřiny a Giana Galeazza. Její manžel jí udělil hrad Monza a signorii Vicenza. Kateřina s manželem schválili výstavbu Certosa di Pavia, která započala 27. srpna 1396.

Regentství 
Když Gian Galeazzo 3. září 1402 zemřel na horečku, stala se Kateřina regentkou za svého čtrnáctiletého syna Giana Maria. Vévodství bylo rozpolceno sváry a četnými vzpourami. Soupeřily mezi sebou frakce legitimních a nelegitimních dědiců Giana Galeazza. Kateřinina frakce byla vedena Francescem Barbavarou, hrabětem z Valsesie a členem regentské rady. Frakce vedená jejím nepřítelem kondotiérem Facinem Canem však měla navrch. A tak Cane s Gianovými nemanželskými syny zaseli do mysli Giana Maria pochybnosti o Kateřinině věrnosti. Přesvědčen o matčině zradě, nechal Gian Maria Kateřinu 18. srpna 1404 zatknout a uvěznit na jejím vlastním hradě Monza, kde byla 17. října 1404 zřejmě otrávena.

V roce 1412 byl její syn Gian Maria zavražděn skupinou milánských ghibellinů. Kateřinin druhý syn Filippo Maria se tak stal novým milánským vévodou.

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 

Viscontiové
Milánské vévodkyně
Regentky
Oběti vražd v Itálii
Pohřbení v katedrále v Monze
Narození v Miláně
Narození v roce 1361
Úmrtí v Monze
Úmrtí 17. října
Úmrtí v roce 1404
Ženy